Smithereens si può riferire a: 
Smithereens – episodio della serie televisiva britannica Black Mirror
Smithereens – film del 1982 di Susan Seidelman
The Smithereens – gruppo musicale powerpop
Smithereens – album in studio di Joji